Села:
 Сіголово — Кіровський район, Ленінградська область
 Сіголово — Тосненський район, Ленінградська область